Norvegia
 Ørland – comune della contea di Trøndelag
 Stati Uniti d'America
 Orland – città della Contea di Glenn, California
 Orland – città della Contea di Steuben, Indiana
 Orland – città della Contea di Hancock, Maine